The Masher (le presse-purée en français) peut faire référence à :
 un logiciel de la suite Hot Potatoes permettant de fusionner tous les exercices ensemble pour les publier sur internet,
 The Masher, un film de 1910 de Frank Powell, écrit par Mack Sennett avec Mack Senett et Dell Henderson